Magyar Nemzet (1899–1913)
 Magyar Nemzet (1938–2018)
 Magyar Nemzet (od 2019)